Wietrzna Dziura (Wietrzne Dziury) – jaskinia w Beskidzie Sądeckim na północnym grzbiecie Wiielkiej Przehyby
 Wietrzna Dziura (Jaskinia w Gorcu) – jaskinia w Gorcach
 Wietrzna Dziura w Magurce – jaskinia w Beskidzie Małym
 Wietrzna Dziura w Skałce Pierwsza – jaskinia w Beskidzie Sądeckim w Obidzy
 Wietrzna Dziura w Skałce Druga – jaskinia w Beskidzie Sądeckim w Obidzy
 Wietrzna Dziura w Skałce Trzecia – jaskinia w Beskidzie Sądeckim w Obidzy